Luana Alzuguir ou Luanna Alzuguir, née le  à São Paulo, est une pratiquante de grappling et de jiu-jitsu brésilien brésilienne.

Titres

Jiu-jitsu brésilien
Championne du monde 5 années consécutives dans la catégorie poids légers, entre 2009 et 2013

Grappling
2009 : médaille d'or à l'ADCC Submission Wrestling World Championship (-60kg ; victoire contre la Brésilienne Kyra Gracie)

Notes et références

Liens externes

Naissance en août 1985
Naissance à São Paulo
Pratiquante brésilienne de jiu-jitsu brésilien